Louvigny kan syfta på:
 Louvigny, Moselle
 Louvigny, Pyrénées-Atlantiques
 Louvigny, Sarthe